Ланфе́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22099.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 95 км западнее Ренна, в 21 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 085 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 593 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 467 были экономически активными, 126 — неактивными (показатель активности — 78,8 %, в 1999 году было 70,5 %). Из 467 активных работали 439 человек (245 мужчин и 194 женщины), безработных было 28 (11 мужчин и 17 женщин). Среди 126 неактивных 46 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 34 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор